Cuneesi – abitanti di Cuneo e della sua provincia
Cuneesi – abitanti di Cuneo (Balestrino)
Cuneesi – tipo di cioccolatini della provincia di Cuneo

Pagine correlate 
Cuneese